

Sigle 
 Frente Unitario de los Trabajadores – confederazione sindacale ecuadoriana

Codici 
 FUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pointe Vele, Maopoopo/Futuna, Wallis e Futuna
 fut – codice ISO 639-3 della lingua futuna-aniwa
FUT – sigla abbreviativa di Fifa Ultimate Team.